Примера Дивизио 2000/01 () — шестой сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 16 сентября 2000 года по 20 мая 2001 года. Чемпионом впервые стал клуб «Санта-Колома» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2001/02. Серебряным призёром стала «Сан-Жулиа» и попала в первый раунд Кубка Интертото 2001. «Интер» стал бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетела «Депортиво Ла Массана».

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд. На данный момент 3 из 8 клубов прекратили существование.

Регулярный сезон

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство 

В скобках бонусные балы за регулярный сезон.

Борьба за выживание 

В скобках бонусные балы за регулярный сезон.

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2000/01 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2000/01 на сайте foot.dk 
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2000/2001